Enhörning kan syfta på:

 Enhörning – ett mytologiskt väsen
 Enhörning (efternamn) – ett svenskt efternamn samt personer med namnet
 Enhörning (Harry Potter) – en figur i Harry Potter
 Enhörning (kanon) - en typ av mörsare

Se även
 Enhörningen – flera
 Enhörningsföretag